Shoko peut faire référence à :

Patronymes 
 Shōkō (1401-1428),  empereur du Japon.
 Kawasaki Shoko (1886-1977), peintre japonais.
 Shōko Aida (née en 1970), chanteuse et actrice japonaise.
 Shōkō Asahara (1955-2018), fondateur en 1984 de la secte japonaise Aum Shinrikyō
 Shōko Ema (1913-2005), poétesse et librettiste japonaise.
 Shōko Inoue (née en 1969), chanteuse et auteur de J-pop japonaise.
 Shōko Morioka (née en 1967), ex-chanteuse de J-pop.
 Shoko Ota (née en 1989), biathlète handisport japonaise.
  (née en 1962), chanteuse et parolière japonaise.

Divers 
 (8306) Shoko, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes, nommé d'après .
 Le shōko, un petit gong en bronze utilisé dans le gagaku japonais.

Homonymie de patronyme